NGC 4837-1
NGC 4837-2